Сумњиво лице може да се односи на:

 Сумњиво лице, драма
 Сумњиво лице (филм) из 1954. године
 Сумњиво лице (ТВ филм из 1967)
 Сумњиво лице (ТВ филм из 1979)
 Сумњиво лице (ТВ филм из 1989)